Mormyrops är ett släkte av fiskar. Mormyrops ingår i familjen Mormyridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Mormyrops